Kordt ist der Familienname folgender Personen:

 Erich Kordt  (1903–1969), deutscher Gesandter
 Theodor Kordt (1893–1962), deutscher Diplomat
 Walter Kordt (1899–1972), deutscher Theaterregisseur und Schriftsteller

Siehe auch:
 Kord, Kort, Cort, Cord, Coordt, Cordt, Varianten von Cord (Name)
 Korth (Begriffsklärung)